Ludes steht für:

 Ludes, eine französische Gemeinde im Département Marne
 einen umgangssprachlichen Namen für den Arzneistoff Methaqualon

Ludes ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Ludes (1912–1985), deutscher Verwaltungsbeamter und Politiker (SPD), MdL
 Manfred Ludes (1928–2011), deutscher Architekt
 Peter Ludes (* 1950), deutscher Kommunikationswissenschaftler